

Святослав Ярославич (ум. 1145, Муром) — князь рязанский и муромский.

Сын князя муромского и черниговского Ярослава Святославича.

В 1127 году Всеволод Ольгович выгнал Ярослава Святославича, своего дядю, из Чернигова, а дружину его посёк и ограбил. Ярослав запросил помощи у князя киевского Мстислава Владимировича, который, объединившись с братом Ярополком Переяславским, пошёл на Всеволода, требуя, чтобы тот вернул Чернигов Ярославу. Но затем Мстислав помирился со Всеволодом, получив от того Курск, а Ярослава отослал в Муром, так и не вернув ему вотчину, где Ярослав через два года скончался.

После смерти отца в 1129 году, его владения были поделены между сыновьями. Юрий получил Муром, который тогда имел верховенство над Рязанью, а Рязанская земля досталась Святославу вместе с братом Ростиславом в совместное владение. Святослав княжил в Рязани, а Ростислав — в Пронске.

В 1143 году после смерти старшего брата Юрия занял муромский престол, одновременно передав рязанский престол младшему брату Ростиславу, и через 2 года умер в Муроме.

Семья 

Дети:
 Давыд (ум. 1147) — князь пронский (1143—1146) и рязанский (1147).
 Игорь (ум. после 1147) — князь рязанский (1148).
 Владимир (ум. 1161) — князь муромский (1147—1149), Великий князь рязанский (1153—1161).
 Сын

Примечания

Источники 
 
 Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. — , 1858.
 Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X— нач. XII вв. М., 1977.
 Родословная Российская книга кн. Я. В. Долгорукова. В 4 томах. СПб., 1854—1858.
 Татищев В. Н. История российская. М—Л., 1962—1964
 Тихомиров Д. Историческое исследование о генеалогии князей рязанских, муромских, пронских с приложением росписей. М., 1844.

Ссылки 
 

Князья муромские
Князья рязанские
Святославичи
Русские князья XII века
Рюриковичи по алфавиту